Lubamba ist der Familienname folgender Personen:

 Badile Lubamba (* 1976), kongolesisch-schweizerischer Fußballspieler 
 Placide Lubamba Ndjibu (* 1959), kongolesischer Geistlicher, Bischof von Kasongo